.bf – krajowa domena internetowa najwyższego poziomu przypisana dla stron internetowych z  Burkina Faso
 Brainfuck – ezoteryczny język programowania, często oznaczany skrótem skrótem BF

Geokodowanie 
 BF – Burkina Faso (oznaczenie kodowe wg ISO 3166-1 w wersji dwuliterowej alfa-2)